Kruse ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kruse ist eine niederdeutsche Form des Namens Krause und kommt häufiger im Norden, besonders in Ostfriesland und Schleswig-Holstein vor.

Varianten 
 Cruse
 Latinisiert: Crusius
 von Kruse, siehe Kruse (Adelsgeschlecht)

Namensträger

A 
 Albert Kruse (1892–nach 1951), Ordensgeistlicher (Franziskaner), Missionar in Brasilien und ethnographischer Autor
 Alfred Kruse (1912–nach 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Almut Kruse, Geburtsname von Almut Kottwitz (* 1952), deutsche Ingenieurin, Beamtin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Andreas Kruse (* 1955), deutscher Gerontologe
 Andreas Theodor Kruse (1787–1873), deutscher Kaufmann, Politiker und Heimatforscher
 Anja Kruse (* 1956), deutsche Schauspielerin
 Annemarie von Jakimow-Kruse (1889–1977), deutsche Malerin
 August von Kruse (1779–1848), deutscher General
 August Kruse (* 1941), russischer Bischof
 Axel Kruse (Autor) (* 1963), deutscher Autor
 Axel Kruse (* 1967), deutscher Fußballspieler

B 
 Benjamin Kruse (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Bernd Kruse (1940–2018), deutscher Ruderer
 Bernhard Kruse (1879–1955), deutscher Gewerkschafter
 Bjørn Howard Kruse (* 1946), norwegischer Komponist und Jazzmusiker
 Bruno Kruse (1855–1934), deutscher Bildhauer

C 
 Charli Kruse (* 1960), deutscher Zell- und Molekularbiologe

 Claus-Robert Kruse (* 1948), deutscher Musiker, Arrangeur, Komponist und Musikproduzent

D 
 Dirk Kruse (* 1964), deutscher Journalist und Schriftsteller

E 
 Edvard Kruse (1900–1968), grönländischer Landesrat, Katechet, Dichter, Künstler und Journalist
 Edward H. Kruse (1918–2000), US-amerikanischer Politiker
 Elin Kruse (* 1993), färöische Fußballspielerin
 Elke Kruse (* 1958), deutsche Schlagzeugerin
 Elke Kruse (Erziehungswissenschaftlerin) (* 1967), deutsche Erziehungswissenschaftlerin, Sozialpädagogin und Hochschullehrerin
 Else Kruse (1889–1971), deutsche Politikerin (KPD)
 Enevold Kruse (1554–1621), dänischer Adliger

 Eva Kruse (* 1978), deutsche Jazz-Bassistin

F 
 Ferdinand Kruse (1921–2002), deutscher Politiker (CDU)
 Francis Kruse (1854–1930), deutscher Jurist und Politiker
 Frank Kruse (* 1968), deutscher Sounddesigner
 Franziska Kruse (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Fred Kruse, deutscher Autor, Physiker und IT-Fachmann

 Fritz Kruse (Kaufmann) (1881–1946), deutscher Kaufmann und Ernährungsreformer

G 
 Georg Kruse (1830–1908), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Georg Richard Kruse (1856–1944), deutscher Musikforscher
 Gertraude Kruse (* 1939), deutsche Politikerin (SPD)
 Gottschalk Kruse (1499–1540), deutscher Theologe und Reformator

H 

 Harald Kruse (1923–1988), deutscher Komponist und Pianist

 Heinz Kruse (1940–2008), deutscher Sänger (Tenor)
 Hellmut Kruse (1926–2018), deutscher Unternehmer

 Hermann Kruse (latinisiert Crispinus; † 1599), deutscher Geistlicher
 Hermann von Kruse (1862–1944), preußischer Landrat
 Hermann Kruse (Maler) (1864–nach 1925), deutscher Maler
 Hero Kruse († 1952), deutscher Verwaltungsjurist
 Hinrich Kruse (1916–1994), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor

I 
 Ida Kruse (* 1996), deutsche Ruderin
 Ingeborg Kruse (1936–2002), deutsche Autorin
 Ingrid von Kruse (* 1935) deutsche Fotografin
 Iris Kruse (* 1970), deutsche Germanistin und Hochschullehrerin für Didaktik der deutschen Literatur
 Iven Kruse (1865–1926), deutscher Dichter und Schriftsteller

J 
 Jakob Kruse († 1597), deutscher Theologe, Superintendent von Stralsund, siehe Jakob Crusius

 Jens-Martin Kruse (* 1969) deutscher Geistlicher, Hauptpastor in Hamburg

 Jochen Kruse (* 1955), deutscher Journalist

 Jörn Kruse (* 1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Joseph Anton Kruse (* 1944), deutscher Literaturwissenschaftler
 Julie Kruse (1883–1956), deutsche Dichterin

 Jürn Kruse, deutscher Journalist 
 Jutta Kruse (* 1940), deutsche Tischtennisspielerin

K 

 Kai Kruse (* 1991), deutscher Paracyclist

 Klaus Kruse (1943–2001), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Kuno Kruse (* 1953), deutscher Journalist und Autor

L 
 Lara-Mersini Kruse (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Lauritz Kruse (1778–1839), deutsch-dänischer Schriftsteller
 Lenelis Kruse-Graumann (* 1942), deutsche Psychologin

 Ludwig Kruse (1881–1957), deutscher Bankmanager
 Lukas Kruse (* 1983), deutscher Fußballspieler

M 
 Maren Kruse (* 1957), deutsche Politikerin (SPD)
 Margarethe Marx-Kruse, deutsche Stillleben-, Figuren- und Landschaftsmalerin sowie Kunstgewerblerin und Autorin
 Margot Kruse (1928–2013), deutsche Romanistin
 Maria Kruse (1902–1990), deutsche Künstlerin und Komponistin
 Marlen Kruse (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Marquard Kruse von Sande († vor 1267), deutscher Ritter und Truchsess
 Martin Kruse (1929–2022), deutscher Theologe und Geistlicher, Bischof in Berlin-Brandenburg
 Matthias Werner Kruse (1919–2007), deutscher Schriftsteller

 Michael Kruse (* 1983), deutscher Politiker (FDP), MdHB
 Monika Kruse (* 1971), deutsche DJ und Musikproduzentin

N 
 Nancy Kruse (* 1965), US-amerikanische Animationsfilm-Regisseurin und Drehbuchautorin

O 
 Olaf Kruse (* 1961), deutscher Biologe, Biochemiker und Hochschullehrer
 Oliver Kruse (* 1965), deutscher Künstler
 Oskar Kruse (auch Oskar Kruse-Lietzenburg; 1847–1919), deutscher Maler

P 
 Pamela Kruse (* 1950), US-amerikanische Schwimmerin
 Patrick Rupert-Kruse (* 1976), deutscher Medienwissenschaftler und Hochschullehrer
 Paul Kruse (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler

R 
 Robbie Kruse (* 1988), australischer Fußballspieler
 Robinson Kruse (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

 Rüdiger Kruse (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Rüdiger Hans Kruse (* 1961), deutscher Familienforscher und Buchautor
 Rudolf Kruse  (* 1952), deutscher Informatiker und Mathematiker

S 
 Sigrid Kruse (* 1941), deutsche Schriftstellerin
 Stefan Kruse, deutscher American-Football-Spieler
 Susanne Kruse (* 1986), deutsche Journalistin und Nachrichtensprecherin

T 
 Tatjana Kruse (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Kruse (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 
 Tim Kruse (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Timm Kruse (* 1970), deutscher Schriftsteller und TV-Journalist
 Tobias Kruse (* 1898), grönländischer Landesrat
 Tobias Kruse (Fotograf) (* 1979), deutscher Fotokünstler

U 
 Uve Jens Kruse, Pseudonym von Broder Christiansen (1869–1958), deutscher Philosoph und Sprachwissenschaftler

V 
 Volker Kruse (* 1954), deutscher Soziologe

W 
 
 Waltraut Kruse (1925–2019), deutsche Politikerin, Bürgermeisterin von Aachen
 
 Wichmann Kruse (1464–1534), deutscher Rechtswissenschaftler und Theologe
 Wiebke Kruse (um 1605–1648), dänische Mätresse von König Christian IV.
 Wilhelm Kruse (1887–1960), deutscher Bildhauer
 Wolf Dieter Kruse (1924–2018), deutscher Unternehmer und Präsident von Gesamttextil 
 Wolfgang Kruse (* 1957), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Wulf Traugott Kruse (* 1936), deutscher Theologe und Politiker (FDP)

Siehe auch 
 Sammlung Kruse
 Krus

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname